Rævejagt er flere forskellige former for jagt:
 Rævejagt (traditionel) – almindelig jagt, hvor ræve jages med hjælp fra hunde, der får ræven ud af rævegraven. De gravgående hunde er fx gravhunde og Jack Russell-terrier. Ræve kan også skydes, mens de strejfer.
 Rævejagt (rytterjagt) – er jagt på ræve, der forfølges af hunde (fox hounds) og ryttere. I Danmark er det nu en social og symbolsk rytterjagt, hvor en enlig rytter – ræven – med en rævehale på skulderen  jages af andre ryttere. Måske også med hunde, der følger et spor af ræveurin.
 Rævejagt (signaljagt) – en sportsgren blandt radioamatører, hvor det handler om at pejle sig frem til en sender ("ræven"). Sporten kræver færdighed i både pejleteknik og orienteringsevne